postępowanie likwidacyjne – likwidacja spółki
 postępowanie likwidacyjne – likwidacja szkody